Plusieurs hommes d'église se sont appelés Chrysanthe  :
 Chrysanthe  (1663-1731), patriarche orthodoxe de Jérusalem de 1707 à 1731 ;
 Chrysanthe  (1768-1834), patriarche de Constantinople de 1824 à 1826 ;
 Chrysanthe  (1881-1949), archevêque d'Athènes et de toute la Grèce de 1938 à 1941.

Homonymie